La Cappella della Scala Santa a Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia
La Cappella della Scala Santa a Napoli